Serra ima više značenja:
 Serra
 Serra, Alessandria
 Serra, Asti
 Serra, Avellino
 Serra, Benevento
 Serra, Biella
 Serra, Bologna
 Serra, Catania
 Serra, Catanzaro
 Serra, Cuneo
 Serra, Forlì-Cesena
 Serra, Genoa
 Serra, Grosseto
 Serra, Modena
 Serra, Perugia
 Serra, Pesaro-Urbino
 Serra, Potenza
 Serra, Prato
 Serra, Reggio Emilia
 Serra, Rimini
 Serra, Salerno
 Serra, Trento